Остров Эллис:

 Эллис (остров)
 Остров Эллис (фильм)